L'Évadé d'Alcatraz est le nom :
 L'Évadé d'Alcatraz, un livre
 L'Évadé d'Alcatraz, un film de 1979 réalisé par Don Siegel avec Clint Eastwood comme acteur principal
 L'Évadé d'Alcatraz, un film de 1938 réalisé par Robert Florey avec Gail Patrick, Lloyd Nolan, Harry Carey, J. Carrol Naish, Robert Preston, Anthony Quinn comme acteurs principaux

Alcatraz